Камнелюбки () — род бесхвостых земноводных семейства Petropedetidae. В 2002 году в род включали все три вида рода Arthroleptides, но они были убраны из него в 2014 году.

К роду Petropedetes относятся следующие виды:
 
 Petropedetes euskircheni (Barej et al., 2010)
 
 Petropedetes juliawurstnerae (Barej et al., 2010)
  — иногда считается синонимом P. johnstoni.

Примечания

Литература 
 
  

Земноводные Африки
Petropedetidae